Tělovýchovná jednota Dálnice Speřice je český fotbalový klub z obce Jiřice, hrající od sezóny 2017/18 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1961 pod názvem TJ Sokol Speřice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Speřice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1961 – TJ Sokol Speřice (Tělovýchovná jednota Sokol Speřice)
 1974 – TJ Dálnice Speřice (Tělovýchovná jednota Dálnice Speřice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2013/14: Speřičtí se postupu vzdali.
 2016/17: Postoupilo taktéž vítězné mužstvo TJ Sokol Košetice.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1961
TJ Dálnice Speřice
Sportovní kluby v okrese Pelhřimov
Fotbal v okrese Pelhřimov